Zevenaar (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Zevenaar (stad), de hoofdplaats van die gemeente
 Huis Sevenaer of Smollingshuse, een kasteel aan de oostzijde van de stad Zevenaar
 Kasteel Sevenaer of Burght Sevenaer, een voormalig kasteel in het westen van de stad Zevenaar

Zie ook 
 Voor de achternaam Van Nispen tot Sevenaer of Van Nispen van Sevenaer: zie Van Nispen
 Sevenair, een voormalige Tunesische luchtvaartmaatschappij